Arch (Archibald) C. Klumph, , Conneautville, Pensilvânia, Estados Unidos,  foi um empresário e músico de Cleveland, Estados Unidos, filho de Mortimer e Emma Cooper Klumph.

Biografia
Jovem mudou-se para Cleveland, e aos 14 anos de idade passou a trabalhar para uma madeireira, empresa núcleo da Cuyahoga Lumber Co. A partir de 1898 assumiu a presidência dessa empresa e em 1912 tornou seu proprietário.

Em 1916 fundou a Security Savings & Loan Co. empresa que presidiu por 35 anos.

Foi músico flautista da Orquestra Filarmônica de Cleveland. 

Em dezembro de 1911 foi um dos fundadores do Rotary Club de Cleveland e seu presidente em 1913,  e o sexto Presidente do Rotary International em 1916-1917. 

Na Convenção do Rotary em 1917, em Atlanta, Estados Unidos, Arch Klumph propõs a criação de um fundo de dotações "com o intuito de fazer o bem no mundo", fundo esse que em 1928 passou a ser denominado como Fundação Rotária.  Por essa sua iniciativa passu a ser conhecido como o "Pai da Fundação Rotária".

Homenagens 
 Criada, em sua homenagem a Sociedade Arch Klumph. 
 Imortalizado como Patrono da Cadeira nº 11 da Academia Brasileira Rotária de Letras ABROL e da Cadeira nº 2 da Academia Rotária de Letras da Cidade do Rio de Janeiro ABROL Rio

Referências 

Empresários dos Estados Unidos
Naturais da Pensilvânia
Rotarianos